Desa Kacangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kacangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 110,77), 
 Desa Kacangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,31, long 110,88), 
 Desa Kacangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,66, long 111,86), 
 Desa Kacangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,27, long 111,72), 
 Desa Kacangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,18, long 112,16), 
 Desa Kacangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 111,13), 
 Desa Kacangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,14, long 112,01), 
 Desa Kacangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,14, long 111,67), 

Robotskapade Indonesienförgreningar